

Sigle 
 Osteonecrosi del mascellare (Osteonecrosis of the jaw)

Codici 
 onj – codice ISO 639-3 della lingua ojob